Morón de la Frontera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Morón de la Frontera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Morón de la Frontera (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar